Prattville (Alabama), een stad in de Amerikaanse staat Alabama
 Prattville (Californië), een plaatsje in de Amerikaanse staat Californië
 Prattville (Oklahoma), een buurtschap in de Amerikaanse staat Oklahoma